

Geografia

Durant – città della Contea di Cedar, Iowa
Durant – città della Contea di Holmes, Mississippi
Durant – città della Contea di Bryan, Oklahoma

Persone
Albert Durant – pallanuotista belga
Ariel Durant – scrittrice russa naturalizzata statunitense
Daniel Durant – attore statunitense
Héloïse Durant Rose – poetessa, commediografa e critica statunitense, figlia di Thomas C.
Isabel Durant – attrice e ballerina australiana
Isabelle Durant – politica belga
Kevin Durant – cestista statunitense
Michael Durant – scrittore, imprenditore e militare statunitense
Scott Durant – canottiere britannico
Thomas C. Durant – imprenditore statunitense
Will Durant –  filosofo, saggista e storico statunitense
William C. Durant – imprenditore statunitense

Altro
Durant – cratere sulla superficie di Venere
Durant – Pokémon della quinta generazione
Durant Motors – casa automobilistica statunitense del passato